Пикша:
 Пикша — вид лучепёрых рыб из семейства тресковых.
 Пикша — деревня в Сернурском районе Республики Марий Эл, Россия.
 Пикша — деревня в Кезском районе Удмуртской республики, Россия.